Fraga ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Fraga (* 1956), brasilianischer Politiker
 Alicia Fernández Fraga (* 1992), spanische Handballspielerin
 Almir de Souza Fraga (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Augusto Fraga (1910–2000), portugiesischer Regisseur
 Carmen Fraga Estévez (* 1948), spanische Politikerin
 Edimar Fraga (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Felipe Fraga (* 1995), brasilianischer Autorennfahrer
 Gerson Fraga Vieira, brasilianischer Fußballspieler, siehe Gerson (Fußballspieler, 1992)
 Igor Fraga (* 1998), brasilianisch-japanischer Automobilrennfahrer
 Manuel Fraga Iribarne (1922–2012), spanischer Politiker
 Miguel Fraga (* 1987), mexikanischer Fußballtorhüter
 Pedro Fraga (* 1983), portugiesischer Ruderer
 Roberto Fraga (* 1960), französischer Spieleautor
 Samory  Fraga (* 1996), brasilianischer Leichtathlet
 Xesús Fraga (* 1971), spanischer Schriftsteller und Journalist

Fraga ist der Name folgender Orte:

 Fraga (Huesca), Stadt in der Provinz Huesca in Spanien
 Fraga (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Fraga (San Luis), Gemeinde in der Provinz San Luis in Argentinien